

Персоналии 
 Пулман, Филип (род. 1946) — английский писатель.

Топонимы 
 Пулман — город в штате Вашингтон, США.

См. также 
 Пульман